Palisot de Beauvois se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ambroise Marie François Joseph Palisot, Baron de Beauvois
 Ambroise Marie François Joseph Palisot de Beauvois